Zarama, groupe de punk rock espagnol, originaire de Santurce, au Pays basque
 Zarama, personnage issu de la série d'animation Dragon Ball Super